Monastyrok (ukrainisch ) ist ein ukrainischer Ortsname:

 Monastyrok (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw
 Monastyrok (Solotschiw, Brody), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Brody
 Monastyrok (Horodenka), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka
 Monastyrok (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Monastyrok (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Monastyrok (Romaniw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw
 Monastyrok (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Monastyrok (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw